Lessing ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Ada Lessing (1883–1953), deutsche Volkshochschulleiterin
  
 Anton Lessing (1840–1915), deutsch-russischer Unternehmer
 Bruno Lessing, Pseudonym von Rudolph Block (1870–1940), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller

 Christian Friedrich Lessing (Verleger) (1780–1850), deutscher Zeitungsverleger
 Christian Friedrich Lessing (1809–1862), deutscher Arzt und Botaniker
 Clemens Lessing (1925–2006), von 1972 bis 1986 Bundesvorsitzender der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung 
 Doris Lessing (1919–2013), britische Schriftstellerin
 Eckhard Lessing (1935–2020), deutscher evangelischer Theologe
 Emil Lessing (1857–1921), deutscher Schauspieler, Theaterleiter und Regisseur
 Erich Lessing (1923–2018), österreichischer Fotograf
 Ernst Lessing (1870–?), deutscher Architekt
 Ferdinand Lessing (1882–1961), deutscher Sinologe
 Franz Loewinson-Lessing (1861–1939), russischer Geologe
 Friedrich Lessing (1857–1929), deutscher Generalmajor der Marineinfanterie
 Gottfried Lessing (1914–1979), deutscher Jurist und Diplomat
 Gottfried Lessing (Theologe) (1693–1770), deutscher lutherischer Theologe

 Gottlob Samuel Lessing (1739–1803), deutscher Pädagoge
 Hannah Lessing (* 1963), österreichische Ökonomin
 Hanns Lessing (* 1962/1963), deutscher evangelischer Pfarrer und Kirchenhistoriker
 Hans Lessing (1934–2017), deutscher Politiker und Kulturmanager
 Hans-Erhard Lessing (* 1938), deutscher Technikhistoriker 
 Heinrich Lessing (1856–1930), deutscher Maler

 Julius Lessing (1843–1908), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor 

 Kolja Lessing (* 1961), deutscher Pianist, Geiger, Komponist und Hochschullehrer
 Konrad Lessing (1852–1916), deutscher Maler, Bruder von Heinrich Lessing
 Lena Lessing (* 1960), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Madge Lessing (1873–1966), anglo-amerikanische Schauspielerin, Showgirl und Soubrette
 Maria Stein-Lessing (1905–1961), deutsch-südafrikanische Kunsthistorikerin und Kunstsammlerin
 Markus Lessing (* 1967), deutscher Wirtschaftsmanager
 Martha-Luise Lessing (* 1964), deutsche Dichterin und Verlegerin
 Michael Benedikt Lessing (1809–1884), deutscher Mediziner
 Otto Lessing (1846–1912), deutscher Bildhauer und Maler
 Roland Lessing (* 1978), estnischer Biathlet

 Sebastian Lang-Lessing (* 1966), deutscher Dirigent (Leiter Tasmanian Symphony Orchestra, San Antonio Symphony)
 Simon Lessing (Unternehmer) (1843–1903), deutscher Unternehmer
 Simon Lessing (* 1971), britischer Triathlet
 Theodor Lessing (1872–1933), deutscher Philosoph und Publizist
 Volker Lessing (* 1945), deutscher Jurist, Amtsgerichtspräsident und Honorarprofessor sowie Sachbuchautor
 Walter Lessing (1881–1967), deutscher Politiker
 Willy Lessing (1881–1939), deutscher Unternehmer
 Wolfgang Lessing (* 1964), deutscher Cellist, Musikwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch 

 Am Lessing 6, Villa in Königswinter
 Loewinson-Lessing-See
 Lessing (Familie)
 Lessig

Familienname
Deutscher Personenname